Mampang (Pancoran Mas), een plaats in Indonesië
Mampang (Kota Pinang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing